Steinsiek ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Steinsiek (Blomberg), Ortsteil von Blomberg, Nordrhein-Westfalen (siehe auch Liste der Orte im Kreis Lippe)
 Steinsiek (Löhne), Ortsteil von Löhne, Nordrhein-Westfalen

Steinsiek ist der Familienname folgender Personen:

 Annette Steinsiek (* 1964), deutsche Germanistin 
 Peter-Michael Steinsiek (* 1958), deutscher Forstwissenschaftler 

Siehe auch:
 Steinsieck
 Steinsiekbach
 Steinsieken
 Steinsieks Mühle